() grand prêtre d'Israël de la famille des Oniades ;
Simon II de Broyes-Commercy;
Simon II de Clefmont, comte de Clefmont;
, régent du Royaume en 1270;
Simon II de Gourie, prince de Gourie;
Simon II de Karthli (v. 1610-1629), roi de Karthli  ;
Simon II de Lorraine (1140-1207), duc de Lorraine de 1176 à 1205 ;
Simon II de Montfort (mort en 1101), seigneur de Montfort l'Amaury de 1089 à 1101;
Simon II de Senlis, baron anglo-normand;
Simon II de Sexfontaines, seigneur de Sexfontaines.

Voir aussi